Виљита де Гвадалупе има више значења:

 Виљита де Гвадалупе (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Виљита де Гвадалупе (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Виљита де Гвадалупе, Ранчо Нуево (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику